Cet article présente la liste des épisodes de la série Cake Boss.

Saison 1 (2009)

Épisode 1 : Mon gâteau fait la Une 
 Titre original : A Bride, a Boat and Bamboozled!
 Traduction : Une Bru, un Bateau et Badaboum!
 Numéro(s) : 1 (1-1)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : Représentantes du magazine américain Brides Magazine
 Résumé :
Alors que la semaine a été extrêmement chargée et les commandes qui ne cessaient pas, Buddy reçoit un coup de fil de dernière minute de la part de la chargée de photographie du magazine américain Brides Magazine. Elle souhaite que Buddy lui fasse trois gâteaux originaux de mariage ... ce qui peut s'avérer un excellent défi pour l'équipe pâtissière. Une tout autre commande s'ajoute : un gâteau en forme de bateau pour l'anniversaire d'une personne inconnue. Cependant, l'équipe de Buddy doit d'abord gérer une pénurie de sucre : élément essentiel à la réalisation des gâteaux.

Épisode 2 : Il n'y a pas de fumée sans feu 
 Titre original : A Fire, a Fashionista and Familly 
 Traduction : Du Feu, une Fashion Victim et la Famille
 Numéro(s) : 2 (1-2)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Buddy et son équipe réalisent, à la demande de la caserne de pompier du quartier, un énorme gâteau pour célébrer le départ en retraite d'un ancien soldat du feu. Le gâteau doit être réaliste et prend la forme d'un camion de pompier... avec la sirène et les gyrophares! Une fashionista commande un gâteau fashion. Pendant ce temps là, Buddy décide de refaire le gâteau mythique de feu son père en l'honneur d'une réunion de famille.

Épisode 3 : Le lapin de Pâques 
 Titre original : Bunny, Birthday and Burnt Food
 Traduction : Bugs Bunny, B-Day et Brûlure
 Numéro(s) : 3 (1-3)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :
C'est la saison de Pâques, époque où la pâtisserie ne sait pas où donner de la tête et donc pour garder le moral, Frankie, à contre cœur, se déguise en Bugs Bunny. Pendant ce temps là, Buddy réalise un gâteau pour une association caritative pour les enfants mais aussi un gâteau d'anniversaire pour sa nièce, son neveu et sa mère. Et le soir, toute la famille sera réunie autour du dîner que Grace, l'une des sœurs de Buddy aura préparé. Mais tous s'inquiètent de ce qu'ils vont manger... Grace est connue pour être une mauvaise cuisinière.

Épisode 4 : Entre gâteaux de casino et gâteaux de mariage 
 Titre original : Weddings, Water and Wacked!
 Traduction : Des Mariages, une Mare et Malheur!
 Numéro(s) : 4 (1-4)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :
L'équipe doit réaliser une roulette anglaise (jeu de hasard) pour un homme d'affaires du quartier assez mystique : Buddy a peur. La saison des mariages est en vue : les commandes augmentent, les erreurs de réalisation aussi !

Épisode 5 : Une mariée en colère 
 Titre original : Bi-Plane, Bridezilla and Busting Buddy
 Traduction : Un Avion, une Abominable mariée et une Amère vengeance
 Numéro(s) : 5 (1-5)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :
Le centre médical St-Joseph de la région commande à Buddy et à son équipe un gâteau pour les enfants qu'accueille l'hôpital. La pâtisserie reproduit le logo du centre médical à l'identique : il comporte un avion. Une future mariée, accompagnée de sa mère, consultent Buddy pour un gâteau de mariage. Au début confiante, la mariée s'avère très déçue du gâteau et perd ses bonnes manières.
Stretch, quant à lui, tente de se venger de Buddy...

Épisode 6 : Un gâteau à tomber raide 
 Titre original : Undead, Unclothed and Unhappy Mama!
 Traduction : Presque mort, Presque nu et Presque fâchée !
 Numéro(s) : 6 (1-6)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :
Pour un bal de promo hors du commun, un couple demandent à Buddy de réaliser un gâteau dont le thème laisse très perplexe l'équipe de pâtissiers... Une horde de filles célibataires organisent une soirée olé-olé et veulent la ponctuer avec un gâteau qui met la mère de Buddy hors d'elle-même.

Épisode 7 : L'amour, toujours 
 Titre original : Doves, Ducks and Delicacies
 Traduction : Des Colombes, des Canards et de douces Confiseries
 Numéro(s) : 7 (1-7)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :
Buddy est fou de joie à l'idée de réaliser un gâteau de mariage old-school comme son père le faisait. Simplement un ingrédient inédit est à prendre en compte... Un homme souhaite faire plaisir à sa femme qui attend un bébé en lui offrant tout un panel de gourmandises.

Épisode 8 : Un gâteau préhistorique 
 Titre original : Museum, Mistakes and Mother Mary
 Traduction : Musée, les erreurs et la Mère Marie
 Numéro(s) : 8 (1-8)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :

Épisode 9 : Soldats, rompez ! 
 Titre original : Soldiers, Sand and Salads
 Traduction : Soldats, Sable et Salades
 Numéro(s) : 9 (1-9)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :

Épisode 10 : Un gâteau chinois 
 Titre original : Chinese Culture and Cannolis
 Traduction : Culture chinoise et Cannolis
 Numéro(s) : 10 (1-10)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :

Épisode 11 : Il y a le feu en cuisine ! 
 Titre original : A Blindfold, a Bikini and Breathing Fire
 Traduction : Un bandeau, un bikini et cracheur de feu
 Numéro(s) : 11 (1-11)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :

Épisode 12 : Penchée, vous avez dit penchée ? 
 Titre original : Leaning, Lobsters and Lectures
 Traduction : Penchée, homards et conférences
 Numéro(s) : 12 (1-12)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :

Épisode 13 : Un gâteau haut en couleur 
 Titre original : Fireworks, Falling Fondant and Fathers
 Traduction : Feux d'artifice, Fondant et Pères
 Numéro(s) : 13 (1-13)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) :
 Résumé :

Saison 2 (2009-2010)

Épisode 1 : Des plantes, des farces et une demande en mariage 
 Titre original : Plants, Pranks and A Proposal
 Traduction : Les plantes, les polissons et une proposition
 Numéro(s) : 1 (2-1)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 2 : Des bonbons, un accident de la route et une crise familiale 
 Titre original : Candy, Crash and Crisis
 Traduction : Bonbons, Accident et Crise
 Numéro(s) : 2 (2-2)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 3 : Des robots, des rollers et des parents 
 Titre original : Robots, Rollerskates and Relatives
 Traduction : Robots, Roller et Parents
 Numéro(s) : 3 (2-3)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 4 : Des peintres, une table de billard et du rosé à volonté ! 
 Titre original : Painters, Pool and Pink!
 Traduction : Peintres, billard et rose !
 Numéro(s) : 4 (2-4)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 5 : Un cuirassé, un ballet et un feu 
 Titre original : A Battleship, Ballet and Burning!
 Traduction : Un bateau de combat, ballet et feu !
 Numéro(s) : 5 (2-5)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 6 : Des enfants, une cage octogonale et un défi 
 Titre original : Children, a Cage, and a Challenge
 Traduction : Les enfants, une cage, et un défi
 Numéro(s) : 6 (2-6)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 7 : Titre français inconnu (Épisode non traduit en français) 
 Titre original : Pizza, Poochies and Pop-in-Law
 Traduction : 
 Numéro(s) : 7 (2-7)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Buddy a demandé de créer un gâteau pour un refuge pour animaux. Plus tard, il défie son beau-frère d'un concours de pizza.

Épisode 8 : Terrain de golf et pesanteur 
 Titre original : Golf Greens and Gravity
 Traduction : Terrain de golf et pensanteur
 Numéro(s) : 8 (2-8)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 9 : Des monstres, du fast food et un Frankie effrayé 
 Titre original : Freaks, Fast Food and Frightened Frankie
 Traduction : Monstres, Fast food et Frankie effrayé
 Numéro(s) : 9 (2-9)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 10 : Titre français inconnu (Épisode non traduit en français) 
 Titre original : Colorful Characters and Christmas Costumes
 Traduction : '</small>
 Numéro(s) : 10 (2-10)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Le personnel créer un gâteau de fête sur le thème d'une drag queen. Le cousin Anthony mendie un ami pour leur offrir un gâteau pour une fête pleine de femmes, mais son ami a plus d'un tour dans son sac pour répondre à leur demande.

 Épisode 11 : Motos, Manhattan et mauvaise conduite 
 Titre original : Motorcycles, Manhattanites and Misbehaving
 Traduction : Motos, Manhattan et mauvaise conduite
 Numéro(s) : 11 (2-11)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 12 : Des mariées rougissantes et des pâtissiers très occupées 
 Titre original : Blushing Brides and Busy Bakers
 Traduction : Des mariées rougissantes et des pâtissiers très occupées
 Numéro(s) : 12 (2-12)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 13 : Des pommes, des disputes et des imprimés peau de bête 
 Titre original : Apples, Arguments and Animal Prints
 Traduction : Des pommes, des disputes et des imprimés peau de bête
 Numéro(s) : 13 (2-13)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 14 : Calibrage, étirements et 1 rue Sésame 
 Titre original : Sizing, Sleeping Stretch and Sesame Street
 Traduction : Calibrage, étirements et 1 rue Sésame
 Numéro(s) : 14 (2-14)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 15 : Chimpanzés, cinéma et crumble 
 Titre original : Chimps, Cinema and Crumb Cake
 Traduction : Chimpanzés, cinéma et crumble
 Numéro(s) : 15 (2-15)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 16 : Titre français inconnu (Épisode non traduit en français) 
 Titre original : Cars, Collapse and Couture
 Traduction : <small>'
 Numéro(s) : 16 (2-16)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Dans cette émission spéciale d'une heure, Buddy et son équipe se rende à une foire commerciale à Charlotte, en Caroline du Nord pour faire une voiture de course NASCAR grandeur nature faite de gâteau, pour le propriétaire de la voiture NASCAR et entraîneur de football célèbre Joe Gibbs, le gâteau est en lisse pour prendre le record du plus grand gâteau du monde. Pendant ce temps, à Hoboken, Mauro prend la direction de la boulangerie, et supervise la construction d'un gâteau pour une fête sur le theme de la mode, mais les dames, en particulier Grace, ont de meilleures idées sur la façon de faire ce gâteau.

Épisode 17 : Titre français inconnu (Épisode non traduit en français) 
 Titre original : Aquarium Adventures and An Announcement
 Traduction : '</small>
 Numéro(s) : 17 (2-17)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Buddy ajoute des poissons vivants à un gâteau sur le thème sous-marin, commandé par un aquarium, pour célébrer son anniversaire. Lisa et Remy font une annonce spéciale à Buddy, qui ne peut attendre pour être dit au reste de la famille.

 Épisode 18 : Titre français inconnu (Épisode non traduit en français) 
 Titre original : Castles, Cannolis and Cartoon Characters
 Traduction : <small>'
 Numéro(s) : 18 (2-18)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Buddy et Mauro fait venir leur famille à Walt Disney World, où ils font le fameux cannoli de Carlo, pour l'Epcot Wine Festival. Les hommes font un gâteau de Princesse pour l'anniversaire de la fille de Buddy, Sofia.

Saison 3 (2010)

Épisode 1 : Titre français inconnu (Épisode non traduit en français) 
 Titre original : Governor, Giant Lisa and Good-bye Mama
 Traduction : '</small>
 Numéro(s) : 1 (3-1)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Buddy fait une réplique grandeur nature de sa femme pour son , et le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, demande un gâteau pour organisé New Jersey Devils, propriétaire Jeffrey Vanderbeek. Buddy annonce un concours d'employé du mois. (En plus de sa version régulière, cet épisode a été diffusé comme un glaçage spécial sur cet épisode de Cake Boss, avec des faits particuliers sur la famille, une boutique et des produits dérivés, fait dans le même style qu'une Pop-Up Video.)

 Épisode 2 : Menthe poivrée et plongeon glacé 
 Titre original : Peppermint and a Polar Bear Plunge
 Traduction : Menthe poivrée et plongeon glacé
 Numéro(s) : 2 (3-2)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 3 : Roses, romance et Roméo 
 Titre original : Roses, Romance and a Romeo
 Traduction : Roses, romance et Roméo
 Numéro(s) : 3 (3-3)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 4 : Tournois de chevaliers et tiramisu 
 Titre original : Tournament of Knights and a Tasty Tiramisu
 Traduction : Tournois de chevaliers et tiramisu
 Numéro(s) : 4 (3-4)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 5 : Hiéroglyphes, corbillard et futurs parents 
 Titre original : Hieroglyphics, Hearse and Happy Parents
 Traduction : Hiéroglyphes, corbillard et futurs parents
 Numéro(s) : 5 (3-5)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 6 : Tête coupée et gâteau gourmand 
 Titre original : Chopped Head and a Crazy Cravings Cake
 Traduction : Tête coupée et gâteau gourmand
 Numéro(s) : 6 (3-6)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 7 : Magazines, écran géant et Maurizio 
 Titre original : Magazines, a Mega Screen and Maurizio
 Traduction : Magazines, écran géant et Maurizio
 Numéro(s) : 7 (3-7)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 8 : Princesse, pirate et papillon 
 Titre original : A Princess, a Pirate and a Perplexing Arch
 Traduction : Princesse, pirate et papillon
 Numéro(s) : 8 (3-8)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 9 : Sandwich de 1m82, Zeppole et souffrance 
 Titre original : 6-Foot Sub Sandwich, Zeppoles and a Sick Mauro
 Traduction : Sandwich de 1m82, Zeppole et souffrance
 Numéro(s) : 9 (3-9)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 10 : Couleur, camouflage et petits gâteaux 
 Titre original : Color, Camouflage and Cupcake Day
 Traduction : Couleur, camouflage et petits gâteaux
 Numéro(s) : 10 (3-10)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 11 : Trousseau de clés et synthétiseur 
 Titre original : Key to the City and a Key-tar Cake
 Traduction : Trousseau de clés et synthétiseur
 Numéro(s) : 11 (3-11)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 12 : Barbiers et taureaux 
 Titre original : Barbers and Bulls
 Traduction : Barbiers et taureaux
 Numéro(s) : 12 (3-12)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 13 : Fête des mères, Mama et future maman 
 Titre original : Mother's Day, Mama and Mom-to-be
 Traduction : Fête des mères, Mama et future maman
 Numéro(s) : 13 (3-13)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 14 : Casque, convalescence et chemin de fer 
 Titre original : Helmet Cake, Healthy Mauro and Huge Train Cake
 Traduction : Casque, convalescence et chemin de fer
 Numéro(s) : 14 (3-14)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 15 : Fraise, Frank Sinatra et fours en panne 
 Titre original : Strawberries, Sinatra and Sick Ovens
 Traduction : Fraise, Frank Sinatra et fours en panne
 Numéro(s) : 15 (3-15)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

 Épisode 16 : Titre français inconnu (Épisode non traduit en français) 
 Titre original : Familia, Fishing and Family History
 Traduction : <small>'
 Numéro(s) : 16 (3-16)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :
Les Valastros rende visite à la famille d'Italie. Leurs premiers arrêts sont à Altamura et à Lipari, les lieux de naissance de la maman, et de Buddy. Amis est invité font un gâteau de mariage et des friandises pour la fête de naissance de son cousin.

Épisode 17 : Fresques, fontaines et famille 
 Titre original : Frescos, Fountains and Family Wishes
 Traduction : Fresques, fontaines et famille
 Numéro(s) : 17 (3-17)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 18 : Cassata, gâteaux au fromage et caisses de vin 
 Titre original : Cassata, Cheesecakes and Crates of Wine
 Traduction : Cassata, gâteaux au fromage et caisses de vin
 Numéro(s) : 18 (3-18)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 19 : Sandales, sandwichs et étagères 
 Titre original : Sandals, Sandwiches and Shelves
 Traduction : Sandales, sandwichs et étagères
 Numéro(s) : 19 (3-19)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 20 : Pipes, Phénix et problèmes culinaires 
 Titre original : Pipes, a Phoenix and a Problematic Kitchen
 Traduction : Pipes, Phénix et problèmes culinaires
 Numéro(s) : 20 (3-20)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 21 : Snooky, Super Anthony et navires 
 Titre original : Snookie, Super Anthony and a Ship
 Traduction : Snooky, Super Anthony et navires
 Numéro(s) : 21 (3-21)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 22 : Seizième anniversaire, stars et sabre 
 Titre original : Sweet Sixteen, Stars and a Saber Sword
 Traduction : Seizième anniversaire, stars et sabre
 Numéro(s) : 22 (3-22)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 23 : Chocolat et centenaire 
 Titre original : Crazy Chocolate Cake and Carlo's Centennial Celebration
 Traduction : Chocolat et centenaire
 Numéro(s) : 23 (3-23)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Épisode 24 : Père Noël, aurore et bonhommes de neige 
 Titre original : Santa, Sunrise and Snowmen Cupcakes
 Traduction : Père Noël, aurore et bonhommes de neige
 Numéro(s) : 24 (3-24)
 Diffusion(s) : 
  : 
 Invité(es) : 
 Résumé :

Saison 4 (2011-2012) 

Émission de téléréalité culinaire
Émission de télévision produite aux États-Unis
Liste d'épisodes d'émission de télévision